ITCH () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 903 амінокислот, а молекулярна маса — 102 803.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, імунітет, вроджений імунітет, взаємодія хазяїн-вірус, убіквітинування білків, противірусний захист, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Некатегоризовані білки